Гейнсборо, Ґейнсборо

 Томас Гейнсборо (1727—1788) — англійський художник на зламі епох бароко, рококо, класицизму. Малював пейзажі, жанрові картини, портрети.

 Гейнсборо Триніті — англійський футбольний клуб.
 Граф Ґейнсборо — спадковий титул у Великій Британії.
 Gainsborough Pictures — британська кіностудія (1924—1951).

Ґейнсборо — місто в графстві Лінкольншир.
 Ґейнсборо — міська частина Іпсвіча, графство Саффолк.

Ґейнсборо — населений пункт в провінції Саскачеван.

Ґейнсборо — невключена територія округу Фредерік, Вірджинія.
 Ґейнсборо — населений пункт округу Джексон, Теннессі.

 Ґейнсборо — кратер на Меркурії.
 8236 Ґейнсборо — астероїд головного поясу.